Voici la liste des planètes mineures numérotées de 410001 à 411000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 410001 à 411000

410001-410100

410101-410200

410201-410300

410301-410400

410401-410500

410501-410600

410601-410700

410701-410800

410801-410900

410901-411000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000